Элис Колтрейн (; 27 августа 1937 — 12 января 2007) — американская джаз-, ка,  и ; жена легендарного джазового музыканта Джона Колтрейна.

Биография 
Элис Маклеод родилась 27 августа 1937 года в Детройте, Мичиган. Классическую музыку и джаз она изучала под руководством Бада Пауэлла. В начале своей музыкальной карьеры она выступала в Детройте как профессиональный джаз-музыкант в составе трио, а позднее — дуэта с вибрафонистом Терри Поллардом. В период с 1962 по 1963 год она играла в квартете с Терри Гиббсом. В это же время она познакомилась с Джоном Колтрейном. В 1965 году она стала пианисткой в его группе, а в 1966 году — вышла за него замуж. Джон Колтрейн стал отчимом дочери Элис по имени Мишель. От брака с Джоном Элис родила ещё троих детей (все они впоследствии стали музыкантами): Джона, Орана и Рави. Джон Колтрейн младший погиб в автокатастрофе в 1982 году. Элис продолжала играть в группе своего мужа до самой его смерти, наступившей в 1967 году. После смерти Джона Колтрейна Элис продолжила играть в составе основанных ею же музыкальных коллективов (в ряды которых она позднее пригласила своих сыновей). В её репертуаре со временем всё больше и больше стала преобладать медитативная музыка. Элис стала одной из немногих арфисток в истории джаза. Её наиболее значимые записи были сделаны в конце 1960-х — начале 1970-х годов на лейбле Impulse! Records.

Элис была последовательницей индуистского гуру Сатья Саи Бабы. В 1972 году она переехала в Калифорнию, где тремя годами позднее основала ведантический духовный центр под названием «Шанти-ашрам». В конце 1970-х годов Элис поменяла своё имя на санскритское Туриясангитананда. Позднее Колтрейн стала духовным руководителем Шанти-ашрама (впоследствии переименованного в «Саи Анантам Ашрам»). Периодически она продолжала выступать под именем Элис Колтрейн.

В 1990-е годы, с появлением нового интереса к её музыке, Элис сначала издала свой компиляционный альбом Astral Meditations, а в 2004 году выпустила новый альбом Translinear Light. Осенью 2006 года Элис дала три концерта в США, самый крупный из которых состоялся 4 ноября в Сан-Франциско с участием Рави Колтрейна, барабанщика Роя Хайнса и басиста Чарли Хейдена.

Элис Колтрейн умерла 12 января 2007 года от дыхательной недостаточности в больнице Уэсл-Хилл в пригороде Лос-Анджелеса. Элис была похоронена рядом со своим мужем Джоном Колтрейном в мемориальном парке Пайнлоун в Фармингдейле, штат Нью-Йорк.

Дискография 

 A Monastic Trio (1967)
 Huntington Ashram Monastery (1969)
 Ptah, the El Daoud (1970)
 Journey in Satchidananda (1970)
 Universal Consciousness (1972)
 World Galaxy (1972)
 Lord of Lords (1973)
 John Coltrane: Infinity (1973)
 Reflection on Creation and Space (a Five Year View) (1973)
 Illuminations (1974) with Carlos Santana
 Eternity (1975)
 Radha-Krisna Nama Sankirtana (1976)
 Transcendence (1977)
 Transfiguration (1978)
 Turiya Sings (1982)
 Divine Songs (1987)
 Infinite Chants (1990)
 The Music of Alice Coltrane: Astral Meditations (1999)
 Translinear Light (2004)
 The Impulse Story (2006)

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Alice Coltrane at All About Jazz
 
 Alice Coltrane discography
 In-depth Alice Coltrane obituary with a record-by-record overview of her career from NewYorkNightTrain.com
 Last Song For Alice Coltrane , The Indypendent, Steven Wishnia
 RBMA Radio On Demand — Sound Obsession — Volume 7 — Tribute to Alice Coltrane — Kirk Degiorgio (The Beauty Room, As One)
 Alice in Wonder and Awe. An interview at ascentmagazine.com on jazz, God and the spiritual path.
 Alice Coltrane at NPR Music

Выпускники Технической средней школы Касс
Джазмены США
Женщины-композиторы 
Персоналии:Индуизм в США
Авангардные музыканты
Исполнители Warner Bros. Records
Умершие от дыхательной недостаточности